«Бей первым, Фредди!» () — датский фильм-комедия 1965 года. Фильм был поставлен Эриком Баллингом по совместному сценарию с Хеннигом Басом и Бенгтом Янусом.

Сюжет 
Фильм представляет собой кинопародию на фильмы о Джеймсе Бонде и рассказывает о весёлых приключениях мужчины, сошедшего с корабля и схваченного шпионской группировкой, принявшей его за тайного агента. На самом деле, главный герой просто продавец развлекательных приспособлений и игрушек с низкопробно-юмористическим подтекстом, с помощью которых он и дурачит шпионов.

С помощью реального тайного агента по фамилии Смит и танцовщицы Сони коммивояжёр Фредди срывает операцию по началу Третьей мировой войны, которую должна была начать бомбёжка крылатыми ракетами, управляемыми дрессированными голубями.

Приключения героев продолжаются в следующем фильме тех же авторов «Расслабься, Фредди!»

В ролях 
 Мортен Грюнвальд — Фреди Хансен (озвучивание в советском дубляже — Юрий Саранцев)
 Ове Спрогёе — агент Смит (Николай Александрович)
 Поуль Бунгаард — Колик (Степан Бубнов)
 Эсси Перссон — Соня (Микаэла Дроздовская)
 Мартин Хансен — доктор Пакс (Владимир Кенигсон)
 Джон Уиттиг — 1-й агент (Феликс Яворский)
 Фрэнки Стил — 2-й агент
 Йорген Блакстед — 3-й агент
 Эдвард Флеминг — 4-й агент
 Вальсё Холм — датчанин
 Лисбет Франдсен — одинокая дама
 Сёрен Роде — Шницель
 Филипп Деко — Примов
 Фредди Кох — Цинк
 Карл Стеггер — Првсцтх
 Андре Салиман — Шноркель
 Кнуд Рекс — Хэчис
 Артур Йенсен — Карло
 Эбба Вит — первая дама
 Эльзе-Мари — вторая дама
 Анни Мари Ли — горничная
 Ян Приискор-Шмидт — коридорный в гостинице
 Анни Вернер-Томсен
 Микаэль Спрен
 Олаф Линдфорс
 Бьорн Спиро
 Ханс Эйнер Йенсен
 Гуннар Стромвад

На русский язык фильм дублирован киностудией «Союзмультфильм» в 1969 году. Режиссёр дубляжа — Георгий Калитиевский, звукооператор — Борис Фильчиков.

Саундтрек 
Саундтрек к фильму исполнила группа The Matadors, название песни — «Love birds».
Музыку к фильму написал композитор Бент Фабрициус-Бьерре.

Прокат в СССР 
В 1969 году фильм вышел в кинопрокате СССР и его посмотрели 30,1 млн. человек.

Награды 
 1966 — премия «Бодиль» за лучший датский фильм («Бей первым, Фреди!»)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Дании 1965 года
Кинокомедии Дании
Кинопародии
Детективные фильмы Дании
Приключенческие фильмы Дании
Кинокомедии 1965 года
Фильмы Эрика Баллинга
Комедии о шпионах